|-
| 178501 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178502 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178503 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178504 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178505 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178506 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178507 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178508 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178509 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178510 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178511 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178512 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178513 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178514 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178515 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178516 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178517 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178518 - ||  || 14 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178519 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178520 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178521 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178522 - ||  || 2 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178523 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178524 - ||  || 3 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178525 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178526 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178527 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178528 - ||  || 8 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178529 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178530 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178531 - ||  || 11 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178532 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178533 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178534 - ||  || 13 octombrie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 178535 - || 1999 UA || 16 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 178536 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178537 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178538 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178539 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178540 - ||  || 16 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178541 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178542 - ||  || 22 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178543 - ||  || 3 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 178544 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178545 - ||  || 10 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 178546 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178547 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178548 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178549 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178550 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178551 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178552 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178553 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178554 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178555 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178556 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178557 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178558 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178559 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178560 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178561 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178562 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178563 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178564 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178565 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178566 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178567 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178568 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178569 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178570 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178571 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 178572 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178573 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178574 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178575 - || 1999 XO || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178576 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178577 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178578 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178579 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178580 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178581 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178582 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178583 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178584 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178585 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178586 - ||  || 15 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178587 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178588 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178589 - ||  || 17 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178590 - ||  || 16 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178591 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178592 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178593 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178594 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178595 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178596 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178597 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178598 - ||  || 31 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178599 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178600 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-